Tyrrell peut désigner :
Patronyme

 Agnes Tyrrell (1846-1883), pianiste et compositrice hongroise,
 David Tyrrell (1925-2005), médecin biologiste anglais spécialisé en virologie,
 George Tyrrell (1861-1909), anglican converti et entré chez les Jésuites, il fut un personnage-clé dans la querelle moderniste que connut l'Église Catholique à la fin du ,
 Hannah Tyrrell (1990-), joueuse irlandaise de rugby à XV,
 Henry Grattan Tyrrell (1867-1948) est un ingénieur canadien en génie civil,
 James Tyrrell (vers 1450–1502), chevalier anglais, connu pour avoir « avoué » l'assassinat des fils d'Édouard IV, 
 James Tyrrell (1642–1718), écrivain et historien anglais,
 James Williams Tyrrell (1863-1945), ingénieur canadien en génie civil, frère de Joseph Burr.
 James R. Tyrrell (18?-19?), libraire australien qui a constitué une importante collection photographique.
 Sir John Tyrell (1382-1437), parlementaire anglais,
 John Tyrrell fut vice-amiral des Indes Orientales,
 John Tyrrell (1942-2018), musicologue britannique,
 Sir John Tyrrell fut l'un des Lord Proprietors anglais ayant reçu des terres en Amérique du Nord. Le comté de Tyrrell, en Caroline du Nord, porte aujourd'hui son nom,
 Joseph Burr Tyrrell (1858-1957), géologue canadien, frère de James Williams.
 Ken Tyrrell (1924-2001), fondateur d'une écurie de Formule 1 : Tyrrell Racing
 Lorne Tyrrell (1943-), médecin canadien, a mis au point en 2005 un système pour identifier les composés chimiques ayant une activité antivirale.
 William Tyrrell (1807–1879), premier évêque de Newcastle, Australie, en 1847.
 William Tyrrell (1866-1947), fonctionnaire et diplomate britannique.
 William Tyrrell (1885–1968), international de rugby irlandais, officier dans la Royal Air Force, et chirurgien de George VI
 George William Tyrrell, officier de l'Union durant la guerre de Sécession, récipiendaire de la médaille d'honneur
 William Casper Tyrrell (1847-1924), magnat des affaires texan

 Toponyme 
 Le lac Tyrrell' est un lac salé d'environ  hectares situé dans l'État de Victoria, Australie.

 Le comté de Tyrrell est situé en Caroline du Nord, USA.

 La mer de Tyrrell est une ancienne mer aujourd'hui disparue, au Canada.

 Mont Tyrrell (page d’homonymie)''

Institutions 
 Le Musée royal Tyrrell de paléontologie, un musée de paléontologie situé à Drumheller dans les badlands en Alberta (Canada).